La SuperLiga 2020-2021 è stata la quindicesima edizione del campionato serbo di calcio, iniziata il 1º agosto 2020 e terminata il 19 maggio 2021. La  si è riconfermata campione conquistando il suo settimo titolo, il quarto consecutivo, con quattro giornate di anticipo.

Stagione

Novità 
Nessuna squadra è retrocessa dalla stagione precedente in quanto è stato approvato un incremento di squadre partecipanti alla competizione, da 16 a 20. Dalla Prima Lega sono state promosse ,  e ; il  non ha ottenuto la licenza, al suo posto è stato promosso il .

Formula 
Le venti squadre partecipanti si sfidano in un torneo organizzato in partite di andata e ritorno per un totale di 38 incontri per ogni squadra. Al termine della competizione, la squadra prima classificata è campione di Serbia e si qualifica per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2021-2022, mentre le squadre classificate al secondo e al terzo posto si qualificano per il secondo turno di qualificazione della UEFA Europa Conference League 2021-2022, assieme alla vincitrice della Coppa di Serbia. Le ultime sei squadre classificate retrocedono in Prima Lega.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Serbia e ammessa alla UEFA Champions League 2021-2022
      Ammesse alla UEFA Europa Conference League 2021-2022
      Retrocesse in Prima Lega 2021-2022

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Statistiche

Individuali

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2020
Calcio nel 2021
2020-2021